Accolti ist der Familienname folgender Personen:
 Benedetto Accolti der Ältere (1415–1464/66?), italienischer Jurist und Historiker
 Benedetto Accolti (1497–1549), Kardinal der Katholischen Kirche, Erzbischof von Ravenna
 Bernardo Accolti (1465–1536), italienischer Dichter
 Francesco Accolti (1418–1485/86), gelegentlich mit dem Beinamen Aretinus, italienischer Rechtsgelehrter und Philologe
 Pietro Accolti (1455–1532), Kardinal der Katholischen Kirche, seit 1505 Bischof von Ancona